Agaricus mucidus je systematický název používaný jako synonymum pro několik druhů hub:

 Slizečka porcelánová – Agaricus mucidus Schrad., 1734
 Pórnatka Donkova – Agaricus mucidus (Pers.), E. H. L. Krause, 1932